Monique Nemer ;
 Mona Nemer, généticienne québécoise.
 CHAMSEDDINE NEMER ; auto entrepreneur.